Sensibilitat (psicologia), característica personal de persones que donen molta importància als sentiments o es veuen afectats en excés pel que passa.
 Sensibilitat (biologia), facultat d'un ésser viu de percebre estímuls externs i interns a través dels sentits.
 Sensibilitat (electrònica), característica d'alguns sistemes electrònics.
 Sensibilitat (física), per exemple materials sensibles a la llum.
 Sensibilitat (metrologia), relació que existeix entre la variació de l'instrument i la de l'efecte mesurat.
 Sensibilitat (epidemiologia), és la probabilitat de classificar correctament a un individu malalt, és a dir, la probabilitat que per a un subjecte malalt s'obtingui en una prova diagnòstica un resultat positiu. La sensibilitat és, per tant, la capacitat del test per a detectar la malaltia.
 Sensibilitat climàtica, és el canvi de la temperatura superficial mitjana global en equilibri després de doblar la concentració atmosfèrica de diòxid de carboni (equivalent).
 Escala de sensibilitat fotogràfica
 Sensibilitat i especificitat, capacitat d'un estimador estadístic per donar com a casos positius els casos realment positius.